Ridge, che in inglese significa cresta o crinale, può riferisti a:

Toponimi 

Ridge – villaggio dell'Inghilterra nel Dorset
Ridge – villaggio dell'Inghilterra nell'Hertfordshire

Ridge – hamlet e CDP degli Stati Uniti nello stato di New York